são-joseense – abitanti di São José da Lagoa Tapada
são-joseense – abitanti di São José da Vitória
são-joseense – abitanti di São José do Peixe
são-joseense – abitanti di São José do Piauí
são-joseense – abitanti di São José dos Cordeiros
são-joseense – abitanti di São José dos Pinhais